Пьетт () — французская фамилия.

Известные носители:
 Пьетт, Самюэль (род. 1994) — канадский футболист;
 Пьетт, Эдуар (1827—1906) — французский археолог.